Хрисавьи — греческий ойконим. Может означать:

  — в сообществе  в общине Эримантос.
  — в общине Войон.
  — в общине Лангадас.
  — в общине Сули.
  — в общине Трикала.
  — в общине Платаньяс.

См. также 
 Золотая заря
 Хрисавгис, Иоанн